Валентин Колтунов:
 Колтунов, Валентин Сергеевич (1924 — не ранее 2008) — советский химик, доктор технических наук, сотрудник ВНИИМ, специалист в области химии радиоактивных элементов.
 Колтунов, Валентин Яковлевич (1940—2016) — советский футболист.